Елена Всеволодовна Лобова (1902 — 2000) — советский и российский учёный-почвовед-географ и картограф, доктор сельскохозяйственных наук (1959). Ведущий научный сотрудник Института агрохимии и почвоведения АН СССР. Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1987).

Биография 
Родилась 4 июля 1907 года в городе Орёл в семье казачьего офицера, хорунжего Оренбургского казачьего войска, погибший в 1914 году в период Первой мировой войны. Мать — учительница иностранных языков, старшая дочь священника, окончила Институт благородных девиц в Орле. Муж – И. П. Герасимов, дочь — М. И. Герасимова.

В 1934 году окончила географический факультет Ленинградского государственного университета. В 1929 году, еще будучи студенткой и ученицей С. С. Неуструева, она участвовала в
Казахстанской экспедиции АН СССР, проделав изнурительный верховой маршрут по Прикаспию и Устюрту, с тех пор степи и пустыни Казахстана и Средней Азии стали центром её научных интересов и исследований. Е. В. Лобова работала  совместно   с  выдающимися   почвоведами-докучаевцами: Л. И. Прасоловым, С. С. Неуструевым и Е. Н. Ивановой.

С 1934 года работала в Почвенного института имени В. В. Докучаева. В 1940 году защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Почвы и земельные ресурсы Юго-Западной Туркмении». В 1956 году защитила докторскую диссертация по теме: «Почвы пустынной зоны».

С 1951 по 1953 годы Е. В. Лобовой были проведены почвенно-географические исследования, охватившие труднодоступные и малоизученные территории Западного Казахстана и юго-западной Туркмении, Кулундинскую равнину, Кызылкумы и Каракумы, Бетпак-Далу, вдоль Узбоя, дельты Амударьи, Теджена, Мургаба и Атрека. Полученный фактический материал, уникальный по своему объему и новизне, составил основу многих генетических построений, вскрывающих специфику сухостепного и пустынного почвообразования и выветривания.
    
Е. В. Лобовой принадлежит приоритет выделения нового типа серо-бурых почв — самого аридного звена в зональном спектре почв умеренного пояса. Ею в качестве ведущего автора и научного редактора составлены такие основополагающие произведения, как «Почвенная карта Азии» (: 1:6 млн.), «Почвенная карта Казахстана» (: 1:2,5 млн.), «Почвенная карта Туркменской ССР» (: 1:1 млн.), «Почвенная карта Средней Азии» (: 1:2.5 млн.), «Почвенная карта европейской части СССР» (: 1:2,5 млн.). В 1958 году  «Почвенная карта СССР» (совместно с Н. Н. Розовым) (: 1:4 млн.) была удостоена золотой медали на Международной выставке в Брюсселе.  Е. В. Лобова так же являлась автором восьми листов Государственной почвенной карты масштаба (: 1:1 млн.). Итогом многолетних работ Е. В. Лобовой в аридных областях страны явилась фундаментальная работа «Почвы пустынной зоны СССР» (1960), изданная за рубежом (1967) и ставшая настольной книгой многих почвоведов мира.

С 1971 года Е. В. Лобова назначена — заведующей лабораторией картографии и географии почв Института агрохимии и почвоведения АН СССР.  Е. В. Лобова вела активную совместную работу по учёту почвенных ресурсов и проблемам мелиорации почв совместно с В. А. Ковдой и учёными южных республик СССР: Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В 1975 году Е. В. Лобовой была опубликована «Почвенная карта мира» (: 1:10 млн.), информационная насыщенность в совокупности с качеством этого картографического отображения делают это издание крупным достижением отечественной и мировой географии и картографии почв. Были подсчитаны «Площади почв мира по материкам» (1980), составлена карта аридности территорий мира (1977). В 1983 году Е. В. Лобовой, совместно с А. В. Хабаровым была опубликована монография «Природа Мира. Почвы», в которой нашли отражение её обширные и глубокие знания о геохимических и географических особенностях почв и почвенного покрова всего мира.

Е. В. Лобовой в 1982 году была опубликована книга «Почвоведение в Академии наук СССР. 1917–1980 гг.» с её большим очерком об истории Почвенного института имени В. В. Докучаева. В 1948 году Е. В. Лобова совместно с Н. Н. Розовым первыми были удостоены — Премии имени В. В. Докучаева АН СССР.  В 1987 году за цикл работ «Почвы мира: картография, генезис, ресурсы, освоение» Е. В. Лобова была удостоена Государственной премии СССР

С 1960 по 1964 годы помимо основной деятельности Е. В. Лобова была вице-президентом V Комиссии «География и картография почв» и Международного общества почвоведов, а также представляла СССР в Международном комитете по проекту ЮНЕСКО «Почвенная карта Мира»  . Е. В. Лобова опубликовала более 200 научных работ, в том числе 5 книг и 35 статей в журнале «Почвоведение».

Умерла 16 марта 2000 года в Москве.

Библиография 

 Lobova E. Le. Géographie des sols de zone désertique de l'URSS / Par H. Lobova. - Paris : 1956 г. — 213—219 с. - (Extrait des rapports présentés au Congrès / Sixième Congrès de la science du sol. Paris, 1956; V. 34)
 Лобова Е. В. Почвы пустынной зоны СССР / Акад. наук СССР. Почв. ин-т им. В. В. Докучаева. - Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1960 г. — 364 с.
 Лобова Е. В. География и классификация почв Азии [Текст] : [Сборник статей] / Акад. наук СССР. Почв. ин-т им. В. В. Докучаева ; [Отв. ред. чл.-кор. АН СССР В. А. Ковда, д-р с.-х. наук Е. В. Лобова]. - Москва : Наука, 1965 г. — 259 с.
 Лобова Е. В. Почвенная карта мира [Карты] / спец. содерж. сост. Г. В. Добровольский [и др.] по мат-лам ФАО, ЮНЕСКО, Акад. наук КНР, Акад. наук МНР, Акад. наук СССР (Ин-т агрохимии и почвоведения), ВАСХНИЛ (Почвенный ин-т им. В. В. Докучаева) [и др.]; отв. ред. Е. В. Лобова; сост. и подгот. к печати Науч.-ред. картосост. частью ГУГК в 1974 г.; ред. Н. А. Соломатина. - Москва : ГУГК, 1975 г. — 9 л. в общ. рамке : 44 с.
 Лобова Е. В. География, эволюция и использование легких почв [Текст] : [Сб. статей] / АН СССР, Науч. центр биол. исслед., Ин-т агрохимии и почвоведения ; [Редкол.: Лобова Е.В. (отв. ред.) и др.]. - Пущино : Науч. центр биол. исслед. АН СССР, 1978 г. — 179 с. 
 Лобова Е. В. Особенности песчаных почв и их использование [Текст] : [Сб. статей] / АН СССР, Ин-т агрохимии и почвоведения ; [Редкол.: Лобова Е.В. (отв. ред.) и др.]. - Москва : б. и., 1979 г. — 197 с.
 Лобова Е. В. Почвы / Е. В. Лобова, А. В. Хабаров. - Москва : Мысль, 1983 г. — 303 с.
 Лобова Е. В., Ковда В. А.  Природа, почвы и проблемы освоения пустыни Устюрт : Сб. науч. тр. / АН СССР, Науч. центр биол. исслед., Ин-т почвоведения и фотосинтеза, Науч. совет по пробл. почвоведения и мелиорации почв; [Отв. редакторы В. А. Ковда, Е. В. Лобова]. - Пущино : НЦБИ, 1984 г. — 198 с.

Награды 

 Государственная премия СССР в области науки и техники (1987 — «за цикл работ «Почвы мира: картография, генезис, ресурсы, освоение» (1965—1985)»
  Премия имени В. В. Докучаева АН СССР (1948)

Примечания

Литература 
 Отечественные географы (1917-1992) : (В 3 т.) / А. В. Краснопольский ; Под ред. С. Б. Лаврова; Рос. АН, Рус. геогр. о-во. - СПб. : Б. и., Т. 2:  Л — Х. -  : Б. и., 1995 г. — 491 с.
 Женщины-почвоведы : Биогр. справ. о рос. и сов. исследовательницах почв / С. А. Сычева ; Под ред. Г. В. Добровольского и Н. Г. Рыбальского ; Рос. акад. наук. Ин-т географии [и др.]. -  : НИА-Природа, 2003 г. (ИПК НИА-Природа). — 438 с. — ISBN 5-7844-0087-8
 Плеяда замечательных женщин : [краткие биографии 550 выдающихся женщин-ученых в области естественных наук и медицины] / Евгения Шипицина. - Королев, Московская обл. : Космос, 2010 г. — 316 с. — ISBN 978-5-98792-012-1
 Туркменская Советская Социалистическая Республика  / Редкол.: Атамамедов Н. В. (гл. ред.) и др. - Ашхабад : Туркменская Советская энциклопедия, 1984 г. — 584 с.

Картографы СССР
Картографы России
Географы СССР
Географы России
Почвоведы СССР
Почвоведы России
Выпускники факультета географии и геоэкологии Санкт-Петербургского государственного университета
Лауреаты премии имени В. В. Докучаева